Абу́ Бакр Муха́ммад ибн Абдул-Ма́лик аль-Кайси, известный как Ибн Туфа́йль (, Вади-Аш, ок.1110 — Марокко, 1185) — западноарабский философ, учёный и врач. В Европе был известен под латинизированным именем Abubacer.

Биография 
Родился в Вади-Аш. Работал врачом в Гранаде и секретарём эмира Танжера Абу Саида. В преклонном возрасте Ибн Туфайль становится визирем при дворе Альмохадов и одновременно занимает должность лекаря при халифе Абу Якубе Юсуфе ал-Мансуре (1163—1184). Во дворце ал-Мансура Ибн Туфайль общался со многими знаменитыми учеными Андалуса. В 1169 году познакомился и подружился с Ибн Рушдом.

Повесть о Хайе, сыне Якзана 
Единственное произведение Ибн Туфайля, сохранившееся до наших дней, — это «Повесть о Хайе, сыне Якзана» (полное название — «Повесть о Хайе, сыне Якзана, касающаяся тайн восточной мудрости, извлеченных из зёрен сущности высказываний главы философов Абу Али Ибн Сины имамом, знающим и совершенным философом Абу Бакром Ибн Туфайлем»; в латинском переводе повесть носила название — «Philosophus autodidactus»). Герой романа вырастает на необитаемом острове, где он появился на свет, самозародившись в «первичной глине». Выкармливает его газель, потерявшая детеныша; подрастая, он научается подчинять себе окружающую природу и отвлечённо мыслить, самостоятельно добывая всю сумму философских знаний человечества и достигая в конце экстатического единения с божеством.

Это произведение, повествующее о восхождении человека и его мышления от чувственного восприятия к дискурсивному и интуитивному познанию единого сущего, пользовалось большой популярностью как в эпоху Средневековья, так и в Новое время.

Публикации «Повести» на русском языке 

 Ибн-Туфейль. Роман о Хайе, сыне Якзана. Перевод И. П. Кузьмина. — В кн.: Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX—XIV вв. М.: «Издательство социально-экономической литературы», 1961, с.329—394.
 Ибн Туфейль. Повесть о Хайе ибн Якзане. Перевод И. Кузьмина. — В кн.: Средневековая андалусская проза. М.: ИХЛ, 1985, с.199-276.
 Ибн Туфейль. Повесть о Хайе, сыне Якзана. Перевод А. В. Сагадеева. М.: «Книга», 1988. — 400 с. — ISBN 5-212-00066-1.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Ибн-Туфайль // Литературная энциклопедия
 Параграф об Ибн Туфейле в книге Анри Корбена «История исламской философии»
 Повесть о Живом, сыне Бодрствующего — текст «Повести о Хайе, сыне Якзана» на сайте psylib.org

Философы средневекового Востока
Арабские философы Испании
Медики Аль-Андалуса
Медики XII века
Арабские писатели
Родившиеся в 1110 году
Умершие в 1185 году
Исламские философы